Dan Eggen (Oslo, 13 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista profissional norueguês que jogava como volante ou zagueiro.

Carreira 
Eggen iniciou a carreira profissional em 1988, no IF Ready. Defendeu ainda BK Frem, Brøndby, Celta de Vigo, Alavés e Rangers (onde não chegou a entrar em campo), pendurando as chuteiras em 2005, no Le Mans.

Após a aposentadoria, estudou economia na Universidade de Oslo, e chegou a ser empresário da banda de rock El Caco. Estreou como técnico em 2009, comandando o Kolbotn na primeira divisão do Campeonato Norueguês de futebol feminino, onde permaneceria até 2011. Seu último trabalho foi no KFUM-Kameratene Oslo, em 2012.

Seleção Norueguesa
Eggen integrou o elenco da Seleção Norueguesa de Futebol nas Copas do Mundo de 1994 (não jogou) e 1998 (como titular), chegando a marcar um gol, contra o Marrocos, além da Eurocopa de 2000. Aposentou-se da seleção em 2001, com 25 partidas e 2 gols marcados.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Noruega
Treinadores de futebol da Noruega
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Naturais de Oslo
Jogadores da Eurocopa de 2000